Die Liste der Gartenpavillons in Dresden umfasst Gartenpavillons in der Stadt Dresden.

Gartenpavillons gehören zu den Kleinarchitekturen. Historisch entstanden sind sie aus den Pavillons der Barockgärten und erreichten ihre stärkste Verbreitung in den bürgerlichen Villengärten des 19./20. Jahrhunderts. In Dresden war die Errichtung von Gartenpavillons sehr ausgeprägt, wovon nur noch wenige, vielfach auch zweckentfremdet, „überlebt“ haben. Nach Rolka unterscheidet man Gartenpavillons und Eckpavillons. Der Gartenpavillon befindet sich im hinteren Teil des Gartens in einem Bereich, der nicht oder nur schwer einsehbar ist. Der Eckpavillon steht meist an der gemauerten, etwas erhöhten Ecke der Grundstücksgrenze an der zur Straße gelegenen Seite (Aussichtshügel). Er diente früher einmal als Aussichtspunkt auf das Straßengeschehen, also um „zu sehen und gesehen zu werden“. Als Baumaterialien wurden Stein, Holz oder Eisen/Stahl verwendet.

Erläuterungen zur Liste 
 Stadtteil: Stadtteil oder Gemarkung
 Adresse: Straße und Hausnummer
 Baujahr: Jahr der Fertigstellung bzw. Zeitraum der Errichtung (falls bekannt), Gartenpavillon = GP, Eckpavillon = EP
 Beschreibung: Angaben zum Bauzustand und Denkmalwürdigkeit

Liste der Gartenpavillons

Literatur

Weblinks 

Gartenpavillons in Dresden
!Gartenpavillons
!Gartenpavillons #Dresden